tarsus (anatomie), een deel van de voet
 tarsus (insect), lichaamsdeel van een insect
 Tarsus (stad), stad in Turkije en tijdens de middeleeuwen, een hoofdstad van Cilicisch-Armenië
 Tarsus (district), het district waarvan deze stad de hoofdplaats is
 Tarsus Çayı, rivier door de stad Tarsus; de Romeinen noemden deze rivier Cydnus